40 лет Октября — название населённых пунктов:

Казахстан 
 40 лет Октября — до 2008 года название села Торткуль Мактааральского района Южно-Казахстанской области.
 40 лет Октября — до 2000 года название села Курлык Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 40 лет Октября — посёлок в Каширском районе Воронежской области.
 40 лет Октября — село в Цумадинском районе (Бежтинский участок) Дагестана.

См. также 

 Дом Отдыха «40 лет Октября»
 Посёлок центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября»